Пётр Донауров:
 Донауров, Пётр Михайлович (1801—1863) — сенатор
 Донауров, Пётр Петрович (1842—1891) — полковник